Бароновка — топоним в России:

 Бароновка — деревня в Седельниковском районе Омской области, упразднена в 2008 г.
 Бароновка — район города Таганрога Ростовской области.
 Бароновка — район города Грозный Чечни.